Skrivarholmen kan syfta på:

Finland 

 Skrivarholmen, Euraåminne – en ö i Euraåminne kommun, 
 Skrivarholmen, Björneborg – ett rekreationsområde och en stadsdel i Björneborg,

Se även
Skrivarsholmen
Skrivareklippan
Skrivaresgrund